La Cenerentola steht für:

 La Cenerentola (Oper), Oper von Gioacchino Rossini 1817
 den im italienischen Sprachraum geläufigen Namen für die Märchenfigur Aschenputtel

Siehe auch:
 Cinderella
 La gatta cenerentola, Märchen von Giambattista Basile 1634/36, siehe Die Aschenkatze
 La gatta Cenerentola, Oper von Roberto De Simone 1976, siehe Die Aschenkatze (Roberto De Simone)